Länsiriutat kan syfta på följande platser:

Finland 

 Länsiriutat (ö i Norra Österbotten), 
 Länsiriutat (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar